Termenul „Talent” se poate referi la:

(), Aptitudine, înclinare înnăscută într-un anumit domeniu, capacitate deosebită, înnăscută sau dobândită, într-o ramură de activitate, care favorizează o activitate creatoare. Persoană înzestrată cu aptitudini remarcabile.
Emisiuni concurs TV, Moldovenii au talent, Românii au talent
Talent și înzestrare în SUA
Talent (râu), în cantonul Vaud, din Elveția.

Nume de persoane
Jim Talent (n. 1956), politician american
Billy Talent, personaj fictiv din filmul Hard Core Logo, sau numele unei trupe muzicale de rock

Vezi și
Identificarea copiilor înzestrați și talentați
Talant, unul din  unitățile vechi de măsură a masei
Geniul, cea mai înaltă treaptă spirituală a omului